, film australien de  (1989) ;
 Devil in the Flesh, titre original du téléfilm Obsession fatale, diffusé en 1998 ;
 , film britannique de Marcus Spiegel sorti en 2000.

Voir aussi